

Cinema
 Ditto – film di Charles Lamont del 1937
 Donggam, noto anche come Ditto – film di Kim Jung-kwon del 2000

Musica
 Ditto – canzone di Cassie, tratta dall'album Cassie
 Beth Ditto (1981) – cantante statunitense

Personaggi fittizi
 Ditto – Pokémon della prima generazione